De Serie A 2011/12 was het 109e voetbalkampioenschap in Italië en het 81ste seizoen van de Serie A. De gepromoveerde teams uit de Serie B 2010/11 waren Novara, Siena en Atalanta. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 972 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,56 doelpunt per wedstrijd.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2011/12 uit in de Serie A.

Juventus

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Antonio Conte voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 2011/12
Coppa Italia 2011/12
Supercoppa 2011
Italiaans voetbalelftal in 2011
Italiaans voetbalelftal in 2012
AC Milan in het seizoen 2011/12
Internazionale in het seizoen 2011/12
ACF Fiorentina in het seizoen 2011/12

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2011/12